Балаклея — калька з російської назви міста Балаклія Харківської області
 Балаклея — село, Черкаська область, Смілянський район